Città steht für:

 Città di Castello, eine Stadt in der italienischen Region Umbrien
 Città della Pieve, eine Gemeinde der Provinz Perugia in der italienischen Region Umbrien 
 Città Sant’Angelo, eine Gemeinde in der Provinz Pescara in der italienischen Region Abruzzen
 Città, eine Fraktion der Gemeinde San Giorio di Susa in der Metropolitanstadt Turin in der italienischen Region Piemont

Siehe auch:

 Chita